Märkisch steht für:
 eine Mundart innerhalb der westfälischen Dialekte
 märkische Dialekte, eine Dialektgruppe des Ostniederdeutschen

märkisch steht in Bezug auf:
 Mark Brandenburg, Markgrafschaft des Heiligen Römischen Reiches
 Grafschaft Mark, Territorium des Heiligen Römischen Reiches

Siehe auch: